Limbong (Dolok Merawan), een plaats in Indonesië
Limbong (Barumun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing